Oroszország

Berjozovszkij – település a Kemerovói területen
Berjozovszkij – település a Cseljabinszki területen
Berjozovszkij – település a Szverdlovszki területen
Berjozovszkij – település a Krasznojarszki határterületen